93-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 19—21 января 1996 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).

Мужчины

Итоговое положение

Женщины

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

  * с падением

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 
 
 

1996
1996 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1996 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Спорт в Нидерландах в 1996 году
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах